Барсена-де-Пье-де-Конча ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 31,3 км². Население — 788 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии